High Spirits steht für:

 High Spirits (Band), US-amerikanische Band
 High Spirits (Film), US-amerikanischer Film von Neil Jordan (1988)
 High Spirits (Musical), Broadway-Musical von Hugh Martin und Timothy Gray (1964), basierend auf dem Stück Blithe Spirit (1941) von Noël Coward